Czernica kan syfta på:

Nedre Schlesiens vojvodskap
 Czernica, Powiat wrocławski, en ort och kommun i Powiat wrocławski i Polen
 Czernica, Powiat jeleniogórski, en ort i Jeżów Sudeckis kommun, Powiat jeleniogórski i Polen
 Czernica, Powiat świdnicki, en ort i Dobromierz kommun, Powiat świdnicki i Polen

Schlesiens vojvodskap
 Czernica, Schlesiens vojvodskap, en by i Gaszowices kommun, Powiat rybnicki i Polen

Święty Krzyż vojvodskap
 Czernica, Święty Krzyż vojvodskap, en by i Staszóws kommun, Powiat staszowski i Polen

Pommerns vojvodskap
 Czernica, Pommerns vojvodskap, en by i Brusys kommun, Powiat chojnicki i Polen